Das Virginia Slims of Los Angeles 1990 war ein Tennisturnier der Damen in Manhattan Beach im Los Angeles County. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1990 und fand vom 13. bis 19. August 1990 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1990
1990